Провинция () в Коста-Рике является административной единицей первого уровня. Семь провинций Коста-Рики разделены на 81 кантон, которые в свою очередь делятся на округа ().

Примечания